Sparks steht für:

 Sparks (Band), US-amerikanische Rockband
 Los Angeles Sparks, US-amerikanische Damen-Basketball-Mannschaft
 Sparks Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1903)
 C. F. Sparks Machine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1903–1914)
 Ron Sparks Coachbuilders, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1979–1985)

Sparks ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Sparks (1906–1935), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Allister Sparks (1933–2016), südafrikanischer Journalist und Sachbuchautor
 Barry Sparks (* 1968), US-amerikanischer Musiker
 Beatrice Sparks (1917–2012), US-amerikanische Schriftstellerin
 Chauncey Sparks (1884–1968), US-amerikanischer Politiker
 Charles I. Sparks (1872–1937), US-amerikanischer Politiker
 Dana Sparks (* 1961), US-amerikanische Schauspielerin
 Garret Sparks (* 1993), US-amerikanischer Eishockeytorwart
 Hal Sparks (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Hedley Sparks (1908–1996), britischer Theologe
 Jared Sparks (1789–1866), US-amerikanischer Historiker
 Jeff Sparks (* 1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Sparks (1843–1908), US-amerikanischer Rinderzüchter und Politiker
 John C. Sparks, US-amerikanischer Tricktechniker
 John H. Sparks (* 1939), britischer Zoologe und Fernsehproduzent
 John S. Sparks (* 1963), US-amerikanischer Zoologe
 Jordin Sparks (* 1989), US-amerikanische Sängerin
 Kerrelyn Sparks (* 1955), US-amerikanische Schriftstellerin
 Lisa Sparks (* 1977), US-amerikanische Pornodarstellerin, siehe Lisa Sparxxx
 Melvin Sparks (1946–2011), US-amerikanischer Gitarrist des Soul Jazz, Hardbop und Rhythm and Blues
 Morgan Sparks (1916–2008), US-amerikanischer Wissenschaftler und Ingenieur
 Ned Sparks (1883–1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Nicholas Sparks (* 1965), US-amerikanischer Schriftsteller
 Paul Sparks (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Phillippi Sparks (* 1969), US-amerikanischer Footballspieler
 Robert Sparks (1898–1963), US-amerikanischer Filmproduzent
 Robert Stephen John Sparks (* 1949), britischer Vulkanologe und Geologe
 Steve Sparks (* 1965), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tim Sparks (* 1954), US-amerikanischer Gitarrist
 Tommy Sparks (eigentlich Daniel Lindegren; * 1986), schwedischer Pop/Alternative-Musiker und Songwriter
 Will Sparks, australischer DJ und Musikproduzent

Sparks ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sparks (Georgia)
 Sparks (Maryland)
 Sparks (Nebraska)
 Sparks (Nevada)
 Sparks (Oklahoma)
 Sparks (Texas)

Siehe auch:
  Sparks & Sparks
 Sparxx